Miejscowości w Polsce:
 Zasadki – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Świedziebnia
 Zamość – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie rypińskim, w gminie Rogowo

Miejscowość na Ukrainie:
 Zasadki – wieś w rejonie starosamborskim obwodu lwowskiego Ukrainy